Степени слободе могу да се односе на:

 Степене слободе (механика), независне помераје и/или ротације које одређују оријентацију тела или система
 Степене слободе (физика и хемија), израз који се користи у објашњавању зависности од параметара, или димензија фазног простора
 Степене слободе (статистика), број вредности у финалној рачуници статистике, које су слободне да варирају
 Степене слободе (математика)

Види још 
 Шест степени слободе